Гинья́р () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:

 Гиньяр, Андре (Жиньяр; 1917—1982) — швейцарский шашист.
 Гиньяр, Андре (род. 1942) — швейцарский робототехник.
Гиньяр, Аристид (1822—1898) — французский композитор.
 Гиньяр, Жак (1920—1988) — французский лётчик.
 Гиньяр, Кристель (род. 1962) — французская горнолыжница.
 Гиньяр, Леон (1852—1928) — французский ботаник и фармаколог.
 Гиньяр, Поль (1876—1965) — французский велогонщик.
 Гиньяр, Роже-Клод (род. 1935) — швейцарский яхтсмен.
 Гиньяр, Шарлен (род. 1989) — итальянская, ранее французская фигуристка.
 Гиньяр-Шнидер, Сильвия (род. 1974) — швейцарский стрелок.